Окса́на Яросла́вовна Лыни́в (; 6 января 1978, Броды, УССР) — украинский дирижер. Первая женщина — главный дирижёр Оперы и филармонического оркестра в городе Грац (Австрия). Входит в тройку самых лучших женщин-дирижёров современности.

Биография 
Дочь двух музыкантов и внучка учителя музыки, регента церковного хора Дмитрия Лынива. Отец Оксаны, Ярослав Лынив (род. 25 января 1952) — руководитель народной хоровой капеллы «Боян» в Бродах. У Оксаны Лынив есть брат Юрий.
Музыкальную школу Оксана закончила в городе Броды. Затем училась в Дрогобычском музучилище имени Василия Барвинского, однако после первого курса перевелась во Львов и в 1996 году заканчивала уже Львовское музыкальное училище имени Станислава Людкевича, где училась игре на свирели. Позже, с 1996 по 2003 год, училась в Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко в классе Богдана Дашака, главного дирижёра Львовской оперы.

Начало музыкальной карьеры 
Уже во время её учёбы в академии Богдан Дашак сделал её своей ассистенткой.
В 2004 году она приняла участие в первом конкурсе дирижёров имени Густава Малера в Бамбергской филармонии. Это было первое путешествие Оксаны за границу, где она получила третье место. После этого в 2005 году она стала ассистенткой дирижёра Джонатана Нотта при Бамбергской филармонии.

В 2005 году Оксана Лынив приехала в Дрезден, где училась в аспирантуре в Высшей школе музыки имени Карла Марии фон Вебера (получила последипломное образование) и с 2007 года посещает мастер-классы в Эккехарда Клемма.

Она — стипендиат Немецкой академической службы обменов (DAAD), Гёте-Института и фонда Оскара и Веры Риттер. С 2007 по 2009 год её поддерживал «Форум дирижёров» ассоциации немецких музыкантов. С того времени она посещала мастер-классы таких известных личностей, как: Гартмут Генхен (Hartmut Haenchen), Курт Мазур, Георг Фриче и Роланд Зайфарт.

Для баварского радио она руководила звукозаписями с баварскими симфоническими музыкантами и в 2007 году с местным молодёжным оркестром.

Дирижировала концертными программами и операми в Украине, Германии, Франции, Румынии, Эстонии и Швейцарии.

Продолжение музыкальной карьеры 
С 2008 по 2013 годы Оксана работала дирижёром в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Дирижировала такими произведениями как «Богема», «Сельская честь», «Риголетто» и «Мадам Баттерфляй» в Одесском национальном театре оперы и балета. Осуществила постановки опер Руджеро Леонкавалло «Паяцы», Дмитрия Бортнянского «Алкид», балетов на музыку Густава Малера, Иоганна Штрауса «Тайна Венского леса» и Людвига Минкуса «Дон Кихот»,

С 2013—2014 годов Оксана Лынив работает как музыкальный ассистент генерального музыкального директора Кирилла Петренко и дирижёра в Баварской государственной оперы, где она дирижировала  операми «Граф Ори», «Милосердие Тита» и премьерой оперы «Настенные часы».

В 2015 году Оксану Лынив признали лучшим дирижёром Баварской государственной оперы в номинации «Классическая музыка».

В феврале 2017 года Оксана была выбрана как преемница Дирка Кафтана с сезона 2017—2018 главным дирижёром Оперы Граца и филармонического оркестра Граца.

В 2017 году основала по образцу Федерального молодёжного оркестра Германии Украинский молодёжный симфонический оркестр, в котором играют музыкально одаренные дети и подростки со всех уголков Украины.

С 20 августа 2020 года — приглашённый дирижёр Франкфуртской Оперы.

В планах Байрёйтского фейстиваля на 2021 год Оксана представлена в качестве дирижёра оперы «Летучий Голландец» — первой женщины-дирижёра за всю историю фестиваля.

С 1 января 2022 года Оксана Лынив стала музыкальным директором, а также главным дирижёром итальянского театра Teatro Comunale Bologna (Муниципальный театр Болоньи).

Семья 
 Отец — Ярослав Лынив, музыкант
 Брат — Юрий Лынив
 Муж — скрипач Андрей Мурза.

Награды 
 Орден княгини Ольги III степени (2021)
 Лучший дирижёр Баварской государственной оперы в номинации «Классическая музыка» за 2015 год
 Орден «За интеллектуальную отвагу» за 2017 год
 Победительница проекта «Женщина Украины 2019» в номинации «Культура» женского журнала «Единственная»

Примечания

Ссылки 
 Одеський національний академічний театр опери та балету. Оксана Линів
 Biografie auf der Seite der Bayerischen Staatsoper
 Porträt «Die Dirigentin» (SZ vom 17. Juni 2015)
 Українка розповіла, як стала сенсанцією в світі класичної музики
 Роман Романюк // Українська мрія. Як диригент Оксана Линів підкорила Європу на Pravda.com.ua
 Оксана Лынив: «Меня сюда пригласили прямо из одесской оркестровой ямы!»

Женщины-дирижёры